La princesa Carlota de Gales (Charlotte Elizabeth Diana; Londres, 2 de mayo de 2015) es la segunda de los hijos, y única hija, de los actuales príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y nieta del rey Carlos III del Reino Unido y de su primera esposa, la princesa Diana de Gales. Como tal, Carlota es miembro de la familia real británica y princesa del Reino Unido. Ocupa el puesto número tres en la línea de sucesión al trono británico y de los reinos de la Mancomunidad de Naciones, tras su padre y su hermano mayor, el príncipe Jorge de Gales. Es la primera princesa británica que no es superada por un hermano menor en la línea de sucesión. 

Al anunciarse el embarazo de su madre, se suponía que la princesa nacería a finales de abril; sin embargo, finalmente nació en mayo. El día de su nacimiento, su hermano, el príncipe Jorge, fue a visitarla al Hospital de St. Mary's.

Biografía

Nacimiento 

El 8 de septiembre de 2014, la Casa real británica confirmó el segundo embarazo de Catalina de Gales. A las 05:00 AM del 2 de mayo de 2015 la princesa presentó los primeros síntomas de parto y se dirigió al hospital acompañada de Guillermo.

El nacimiento de la niña se produjo a las 8:34 AM (hora local de Londres); a las 11:09 AM el Palacio de Kensington da la noticia en Twitter confirmando el sexo y el peso de la recién nacida (3,713 kg). La nueva princesa nace en el Ala Lindo, un área de maternidad privada ubicada dentro del Hospital de St. Mary's, al igual que su hermano Jorge. Su bisabuela, Isabel II, fue la primera en conocer el nacimiento de la nueva princesa.

Simultáneamente al comunicado, a las afueras del Hospital St Mary's, un pregonero de la Corte o town crier armado con una campana dorada y con vistosos ropajes del siglo XVII anunció en voz alta el nacimiento de la hija de los duques; el texto del mensaje que gritó fue: "En este día, el 2 de mayo del año 2015, le damos la bienvenida, con humilde deber, a la segunda nacida de SS.AA.RR., el duque y la duquesa de Cambridge. Que pueda nuestra princesa vivir una vida larga, feliz y gloriosa, y un día reinar sobre nosotros. ¡Dios salve a la reina!".

El equipo médico que asistió a la princesa en el parto estuvo capitaneado por el doctor Guy Thorpe-Beeston, con la ayuda de Alan Farthing (el ginecólogo de la reina Isabel), y por deseo de la duquesa contó también con la participación de comadronas. Como en el caso de su hijo mayor, y siguiendo la tradición, el anuncio fue colocado en un caballete en el patio del Palacio de Buckingham (residencia oficial de los monarcas británicos).

Un centenar de salvas —62 desde la Torre de Londres y 41 desde Green Park— rindieron homenaje de bienvenida a la princesa.

Es la primera princesa del Reino Unido en nacer desde 1990, tras la princesa Eugenia de York.

El 4 de mayo de 2015 se anunció en el Twitter del palacio de Kensington que recibiría el nombre de Carlota Isabel Diana (Charlotte Elizabeth Diana). El 5 de mayo fue registrada en el registro civil, por su padre el príncipe Guillermo, tras recibir la visita de su bisabuela la reina Isabel II. El 6 de junio de 2015 se publicaron sus primeras fotografías oficiales junto a su hermano el príncipe Jorge.

Nombres 

Carlota (Charlotte): Homenaje a su abuelo paterno, el rey Carlos de Inglaterra, ya que Charlotte es el nombre femenino de Charles; al igual que homenaje a la hermana de su madre, Pippa Middleton, ya que Charlotte es su segundo nombre. 
Isabel (Elizabeth): Homenaje a la reina Isabel II  y es el segundo nombre de su madre Catalina de Gales. 
Diana (Diana): Homenaje a su abuela paterna Diana de Gales.

Bautismo 
Carlota de Cambridge fue bautizada el 5 de julio de 2015 a las cuatro y media de la tarde (hora británica), en la iglesia de Santa María Magdalena, en la localidad de Sandringham (la misma iglesia donde fue bautizada su abuela Diana de Gales); siendo administrado el bautizo por el arzobispo de Canterbury, Justin Welby. La princesa Carlota llegó a la iglesia en un carrito de bebé (el usado en el pasado por la reina Isabel con sus dos hijos menores) empujado por su madre la princesa de Gales, mientras su padre el príncipe Guillermo caminaba a su lado llevando de la mano a su hermano el príncipe Jorge. La niña llevaba puesta una reproducción del faldón de encaje y satén que portó la hija mayor de la reina Victoria, la princesa real Victoria, cuando fue bautizada en 1841 (el mismo faldón que usó su hermano Jorge en su bautizo en 2013). La princesa Carlota tuvo cinco padrinos, todos amigos íntimos o primos de los príncipes de Gales, pero ninguno de ellos forma parte de la Casa Real británica. La ceremonia (efectuada según el rito de la Iglesia de Inglaterra, una de las confesiones cristianas anglicanas, a la que pertenece la familia real británica) duró unos 45 minutos y a ella asistieron treinta invitados; la niña fue bautizada en la "Pila de Lis", una reliquia de 1841, con agua del Río Jordán.

Apariciones públicas 
El 11 de junio de 2016, hizo su primera aparición pública en el balcón del Palacio de Buckingham durante el Trooping the Colour. Acompañó a sus padres y hermano a su gira real por Canadá en 2016 y en una visita diplomática por Polonia y Alemania en 2017.

En abril de 2018, junto a su padre y hermano mayor visitaron a su hermano recién nacido en el Hospital de St. Mary's. Y en mayo de 2018 fue paje junto a su hermano en la boda de su tío príncipe Enrique, duque de Sussex y Meghan Markle. Al igual que lo hicieron en la boda de su tía materna Pippa Middleton en 2017 y en la boda de la princesa Eugenia, prima de su padre, en octubre de 2018.

Educación 
El 8 de enero de 2018 comenzó su educación en la guardería Willcocks en Londres. Se unió a su hermano Jorge en la escuela Thomas's School en Battersea en septiembre de 2019, donde era conocida como Charlotte Cambridge. En septiembre de 2022 comenzó a asistir al Lambrook School, cerca de Windsor, junto a sus hermanos.

Ancestros 

</div></div>

Títulos y tratamientos 
 2 de mayo de 2015 – 8 de septiembre de 2022: Su Alteza Real la princesa Carlota de Cambridge.
 8 de septiembre de 2022 – 9 de septiembre 2022: Su Alteza Real la princesa Carlota de Cornualles y Cambridge.
 9 de septiembre de 2022 - presente: Su Alteza Real la princesa Carlota de Gales.

Línea de Sucesión

Referencias 

Personas de Londres
Casa de Windsor
Familia Mountbatten-Windsor
Niños de la realeza
Príncipes de Cambridge
Cambridge, Carlota